Småträsktjärnarna är en sjö i Norsjö kommun i Västerbotten och ingår i 

Småträsktjärnarna (Norsjö socken, Västerbotten, 720029-170048), sjö i Norsjö kommun 
Småträsktjärnarna (Norsjö socken, Västerbotten, 720063-170022), sjö i Norsjö kommun 

Insjöar i Skellefteälvens avrinningsområde
Insjöar i Västerbotten
Insjöar i Norsjö kommun